Der Warsaw Cup by Heros 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Warschau. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 12. bis 19. Juli 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Warschau